Варакин, Иван:
 Варакин, Иван Иванович (1759/1760 — после 1817) — русский поэт-крестьянин.
 Варакин, Иван Иванович (1889—1972) — русский советский художник-график и архитектор.
 Варакин, Иван Прокофьевич (1912 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.